Gewerbeordnung steht für:

 Gewerbeordnung (Deutschland),
 Gewerbeordnung 1994 (Österreich),
 Gewerbegesetz (Liechtenstein)